Тиги́льский райо́н —  административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Камчатского края России. Входит в Корякский округ.

Административный центр —посёлок Тигиль.

История 
Первые упоминания о Тигиле в письменных источниках относятся к 1731 году.

До 1 июля 2007 находился в составе Корякского автономного округа Камчатской области.

Население 

 Национальный состав (2002)
 Русские — 4373 человека.
 Коряки — 2572 человека.
 Ительмены — 1130 человек.
 Украинцы — 329 человек.
 Камчадалы — 129 человек.
 Эвены — 126 человек.

Муниципально-территориальное устройство 
В Тигильский муниципальный район входят одноимённые населённым пунктам 7 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Тигильском районе 7 населённых пунктов. 

 Исчезнувшие населённые пункты

07.02.1975 г. упразднены: с. Белоголовое, п. Корн, с. Яры

Известные уроженцы 
 Лев Жуков (1915—1937) — основоположник корякской литературы.
 Василий Фёдорович Панкарин (1924—1974) — первый корякский учёный, лингвист, северовед.

См. также 
 Административно-территориальное деление Камчатского края
 Герб Тигильского района

Примечания 

Корякский округ